Дмитрий Владимирович Пидручный (; ) — украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона), чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете, победитель Универсиады 2013 года в масс-старте, призёр этапов Кубка мира. Участник Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов.

В конце февраля 2022 года, вскоре после выступления на Олимпийских играх в Пекине, во время войны с Россией вступил в Национальную гвардию Украины.

Биография 
В сезоне 2012/13 вошёл в состав первой сборной страны. Принимал участие в Олимпиаде в Сочи, где пробежал две гонки. В следующем олимпийском цикле стабильно входил в состав сборной, постепенно улучшая показатели и результаты.

Женат на бывшей биатлонистке Ольге Полещиковой, дочь Ирина.

После начала вторжения России на Украину выступил с обращением: «Уважаемая биатлонная семья, мои международные друзья и болельщики. Я и моя команда остаемся в Украине, чтобы защитить наши дома и семьи от вторгшихся в Украину 24 февраля российских вооруженных сил. В дальнейших соревнованиях никто не собирается участвовать».

В сезоне 2022/23 вернулся на трассы Кубка мира. В феврале 2023 года на чемпионате мира в Оберхофе занял 10-е место в смешанной эстафете, пятое место в спринте (высшее среди биатлонистов не из Норвегии), восьмое место в гонке преследования.

Выступления на юниорских чемпионатах мира

Выступления на чемпионатах Европы 

[*] — юниорские соревнования

Выступления на универсиадах

Кубок мира 
 Дебют в кубке мира — 13 декабря 2012,  Поклюка, спринт — 98 место.
 Первое попадание в очковую зону — 6 декабря 2013,  Хохфильцен, спринт — 6 место.
 Первый подиум Кубка мира — 6 февраля 2015,  Нове-Место, смешанная эстафета — 3 место.
Первая победа - 10 марта 2019, Эстерсунд, Чемпионат мира, гонка преследования

Подиумы на этапах Кубка мира

Места в Кубках мира

Статистика выступлений в Кубке мира

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (13 сентября 2019 года)

Примечания 

Биатлонисты Украины
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону
Спортсмены Тернопольской области